Kees steht für:
 Kees (Toponym), Gletscher in den Ostalpen
 Kees, niederländischer männlicher Vorname, siehe Cees – dort auch zu den Namensträgern
 Palais Kees in Graz

Kees oder Keeß ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Kees (1622– nach 1685), deutsche Geistliche, Äbtissin in Rosenthal
 Elisabeth Kees-Kraus (* 1940), österreichische Fotografin
 Erich Kees (1916–2006), österreichischer Fotograf
 Franz Georg von Keeß (1747–1799), österreichischer Jurist
 Georg von Kees (1822–1906), österreichischer General
 Hans Keeß (1913–1966), deutscher Politiker
 Hermann Kees (1886–1964), deutscher Ägyptologe
 Jakob Kees (1635 – um 1690), deutscher Geistlicher, Domkapitular in Wetzlar
 Johann Christoph Kees (1786–??), österreichischer Spediteur, Bauherr und Realitätenbesitzer
 Johann Jakob Kees (auch Käse, Käß, Keese; 1645–1705) deutscher Kaufmann und Postbeamter
 Jutta Keeß (* 1987), deutsche Musikerin
 Peter Kees (* 1965), deutscher Konzeptkünstler
 Sari Kees (* 2001), belgische Fußballspielerin
 Stephan von Kees (1774–1840), österreichischer Techniker

Siehe auch:
 Kes
 Käs
 Kaes
 Keese